Медве́жьи острова́:
 Медвежьи острова — группа островов в Восточно-Сибирском море.
 Медвежьи острова — государственный природный заповедник в Якутии.